Un multiplano es un avión con más de una superficie sustentadora. Véase:
 Biplano, un avión con dos alas de tamaño parecido una sobre otra.
 Ala en tándem, un avión con dos superficies sustentadoras, una delantera y otra trasera.
 Triplano un avión con tres alas fijas.
 Otros multiplanos

Componentes de aeronaves